Imię i nazwisko László Fábián nosili lub noszą m.in.:
 László Fábián (1936–2018) – węgierski kajakarz, mistrz olimpijski z 1956
 László Fábián  (ur. 1963) – węgierski pięcioboista nowoczesny, mistrz olimpijski z 1988